Иван Михайлович Назаров:
 Назаров, Иван Михайлович (1922—1974) — Герой Советского Союза.
 Назаров, Иван Михайлович (1939—1970) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, начальник Енисейского речного пароходства.